Deutsches Museum steht für:

 Deutsches Museum, ein 1925 eröffnetes naturwissenschaftlich-technisches Museum in München mit folgenden Zweigstellen:
 Deutsches Museum Bonn (seit 1995)
 Deutsches Museum Verkehrszentrum in München (seit 2003)
 Deutsches Museum Nürnberg (seit 2021)
 Deutsches Museum (Berlin), ein ehemaliges Museum für ältere deutsche Kunst, 1930–1939
 Deutsches Museum (1776), von Heinrich Christian Boie 1776 gegründete Zeitschrift
 Deutsches Museum (1812), von Friedrich Schlegel 1812 gegründete Zeitschrift
 Deutsches Museum (Zeitschrift), Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, 1851–1867